La batalla del Somme de 1916, gran ofensiva francobritànica durant la Primera Guerra Mundial.
 La Primera batalla del Somme de 1918, el nom anglès per l'ofensiva alemanya coneguda amb el nom d'Operació Michael, durant l'ofensiva de primavera.
 La Segona batalla del Somme de 1918, la segona fase de l'ofensiva dels cent dies.